Lasse Kanerva, né le  à Mikkeli en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 24 est retiré de l'équipe des Jukurit.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 32 || 14 || 17 || 31 || 22 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 28 || 13 || 14 || 27 || 20 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 32 || 16 || 25 || 41 || 49 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 1996-1997 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 35 || 41 || 36 || 77 || 26 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 28 || 18 || 21 || 39 || 14 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1998-1999 || Jukurit || 2. Divisioona
|| 13 || 19 || 5 || 24 || 2 || || || || || 
|-
| Kalevan Pallo || SM-liiga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Jukurit || Suomi-sarja
|| 34 || 16 || 13 || 29 || 20 || 8 || 5 || 14 || 19 || 2
|-
| 2000-2001 || Jukurit || Mestis
|| 39 || 24 || 19 || 43 || 14 || 12 || 6 || 3 || 9 || 0
|-
| 2001-2002 || Jukurit || Mestis
|| 43 || 21 || 22 || 43 || 33 || 9 || 4 || 7 || 11 || 0
|-
| 2002-2003 || Trondheim Black Panthers || GET-ligaen
|| 36 || 22 || 15 || 37 || 16 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Trondheim Black Panthers || GET-ligaen
|| 14 || 8 || 4 || 12 || 4 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Jukurit || Mestis
|| 30 || 15 || 13 || 28 || 12 || 13 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
| 2004-2005 || Jukurit || Mestis
|| 42 || 18 || 13 || 31 || 20 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2005-2006 || Jukurit || Mestis
|| 26 || 7 || 6 || 13 || 10 || 12 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| rowspan='2'|2006-2007 || Jukurit || Mestis
|| 37 || 18 || 8 || 26 || 8 || 10 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| Jukurit || SM-liiga
|| - || - || - || - || - || 4 || 0 || 1 || 2 || 2

Notes et références 

Naissance en août 1974
Naissance à Mikkeli
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du KalPa Kuopio
Attaquant de hockey sur glace